Kupin ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen

 in der Wojewodschaft Ermland-Masuren Gemeinde Pasłęk
 in der Wojewodschaft Ermland-Masuren Gemeinde Zalewa, siehe Kupin (Zalewo)